Ремиссия:

 Ремиссия — период течения хронической болезни, который проявляется значительным ослаблением или исчезновением её симптомов;
 Ремиссия денег — обратный денежный мультипликатор (погашение ссуд, обналичивание);
 Ремиссия — отказ от требований по векселю.